Mykolajiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 640 Einwohnern (2001).

Das im 17. Jahrhundert gegründete Dorf gehört seit 2017 administrativ zur Stadtgemeinde Buryn (). Bis dahin war es das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Buryn, zu der noch das südöstlich liegende Dorf Boschiwka (, ) mit etwa 450 Einwohnern gehörte.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Kuryzja (), eines 27 km langen, linken Nebenflusses des Tern, 15 km südlich vom Gemeinde- und Rajonzentrum Buryn und 75 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

8 km westlich vom Dorf verläuft bei Woskressenka () die Territorialstraße T–19–19.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Leonid Toptunow (1960–1986), Reaktorsteuerungsingenieur im Kernkraftwerk Tschernobyl und Liquidator

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Buryn
Gegründet im 17. Jahrhundert